Triple Aliança (Mèxic) - Senyorius de Tenochtitlan, Texcoco i Tlacopan en el 
 Triple Aliança (1596) - Anglaterra, els Països Baixos i França
 Triple Aliança (1668) - Anglaterra, els Països Baixos i Suècia
 Triple Aliança (1717) - Gran Bretanya, els Països Baixos i França contra Espanya
 Triple Aliança (1788) - Gran Bretanya, els Països Baixos i Prússia
 Guerra de la Triple Aliança (1864 i 1870): el Brasil, l'Uruguai i l'Argentina contra el Paraguai
 Triple Aliança (1882) - Alemanya, Imperi Austrohongarés i Itàlia
 Triple Aliança (1914) - Alemanya, Àustria-Hongria i Turquia a la I Guerra Mundial
 Triple Aliança (1923) - Aliança d'Acció Catalana amb els nacionalismes basc i gallec